Rukometna natjecanja za žene na Mediteranskim igrama održavaju se od Mediteranskih igara 1979. godine.

Rezultati natjecanja za rukometašice

Vječna ljestvica 
(po stanju nakon Mediteranskih igara 2018.)

Vidi još 

europska prvenstva u rukometu 
europska prvenstva u rukometu za žene
svjetska prvenstva u rukometu
svjetska prvenstva u rukometu za žene
rukomet na Olimpijskim igrama
rukomet na Mediteranskim igrama

Napomene

Vanjske poveznice 
Goalzz.com Mediteranske igre - ženski rukomet